Welpen Freunde ist eine US-amerikanische Animationsserie für Kinder, die seit 2017 produziert wird.

Handlung 
Die Mops-Welpen Bingo und Rolly haben viel Spaß und fangen an, in der Nachbarschaft herumzustreunen sobald ihr Besitzer das Haus verlässt. Dabei machen sie die Nachbarschaft unsicher und erleben viele Abenteuer. Der schwarze Bingo ist von den beiden eher der Bestimmer, während der hellbraune Rolly eher der naive und abgedrehte Typ ist. Ihre sarkastische Katzen-„Schwester“ namens Hissy schließt sich auch ab und zu ihren Abenteuern an. Des Weiteren hat ihr Herrchen einen Roboter-Hund namens A.R.F erfunden, mit dem sie auch manchmal spielen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2017 von Disney Junior, Disney Television Animation und Wild Canary in den Vereinigten Staaten produziert. Dabei sind bisher 20 Doppelfolgen entstanden.

Die Serie wurde erstmals am 14. April 2017 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender Disney Junior ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung war am 22. Januar 2018 auf der deutschsprachigen Version des Senders. Seitdem läuft die Sendung wochentags um 16:30 Uhr und am Wochenende um 16:15 Uhr.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 

Animationsserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Disney Junior